Дальний — город в Квантунской области, бывший под контролем Российской империи в 1898—1905 годах. В настоящее время это территория китайского города Далянь.

Краткие сведения 
Дальний был коммерческим портом и конечной станцией Китайской Восточной железной дороги на Ляодунском полуострове. Создан был искусственно, чтобы иметь коммерческий порт в южной Маньчжурии. Ввиду несогласия русского военного ведомства приспособить Порт-Артур под коммерческий порт, о чём хлопотало министерство финансов, последнее остановилось на бухте Виктория, составляющей часть обширного Даляньваньского залива, где поручено было обществу Китайской Восточной железной дороги выстроить удобный порт, могущий иметь мировое значение.

Предполагалось создать, кроме необходимых портовых и железнодорожных сооружений, обширный населённый пункт по образцу европейских сетльментов в китайских открытых портах. Город разделялся на три части: административную, где были уже выстроены главнейшие здания, европейскую, где должна была сосредоточиться главная торговая деятельность порта, и китайскую, для туземного населения.

К началу Русско-Японской войны многие здания и портовые сооружения были уже закончены настолько, что, при захвате города японцами, Дальний обратился в прекрасную военно-морскую базу для морских операций Японии, нашедшей здесь обширные мастерские, доки, депо и прочие приспособления. Самая бухта Дальнего была ограждена молом, постройка которого, впрочем, обесценила значение Дальнего, так как сделала его порт замерзающим в суровые зимы. С целью поднять значение порта, который не мог конкурировать с Инкоу, общество Китайской Восточной дороги обратилось к системе уравнительных тарифов на провоз по железной дороге от Харбина, с искусственным повышением тарифов для грузов, следовавших через Инкоу. Для грузов, идущих с севера на юг сплавом по реке Ляохэ, дорога не была в состоянии что-нибудь сделать.

В целом на оборудование Дальнего было затрачено свыше 30 миллионов рублей, но все эти расходы не оправдали ожиданий. В 1901 г. Дальний посетило 379 коммерческих судов, из коих 292 было под японским флагом, 42 — под русским, 15 — под германским и 13 — под английским. Главное сношение было с Чифу (256 пароходов). В том же году в Дальний прибыло 44 272 пассажира (на японских пароходах — 40 тыс.), из них 41 695 человек из Чифу. Жителей в Дальнем к 1 сентября 1901 г. было 45 408 (европейцев в том числе только 2 106) и сверх того 10 тыс. войска. В городе числилось 510 торговых заведений. В мае 1904 г., после боя у Цзиньчжоу, с очищением русскими войсками Наньшанских позиций, Дальний был в полуразрушенном виде занят японскими войсками.

Источники 
 
 Хисамутдинов А. А. Русские в Дальнем — Дайрене // Вопросы истории. — 1998. — № 1. — С. 145—151.
 Это началось в Дальнем: повести, рассказы, воспоминания / сост. Лидия Ястребова — Сидней: Австралиада, 1999. — 200 с.

Административно-территориальное деление Российской империи
Далянь
Квантунская область
Колонии иностранных государств на территории Китая